Příjmení Mendy nosí více významných osobností:

 Alexandre Mendy (* 1983) – francouzský fotbalový útočník
 Benjamin Mendy (* 1994) – francouzský fotbalový reprezentant
 Édouard Mendy (* 1992) – senegalský fotbalový brankář
 Ferland Mendy (* 1995) – francouzský fotbalista
 Gaston Xavier Mendy (* 1985) – senegalský fotbalový obránce
 Nampalys Mendy (* 1992) – francouzský fotbalový záložník senegalského původu
 Vincent Mendy (* 1988) – francouzský fotbalový záložník

Externí odkazy